Елітесеріен 2023 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Елітесеріен на soccerway 
 Офіційний вебсайт 

2023
Норвегія
2023 у норвезькому спорті